Башня Се́эгитагуне (, «Башня за богадельней») — несохранившаяся башня крепостной стены города Таллина (Эстония).

Башня находилась на озеленённом участке улицы Нунне между Вышгородом и Нижним городом, на том месте, где сейчас расположена скульптура «Косуля» Яана Коорта, между надвратной башней Пикк-Ялг и башней Саунатагуне.

История 
Башня была возведена примерно в 1450 году. Её диаметр составлял 6,8 метров, а высота 16,5 метров.

В XIX веке башня Сеэгитагуне была разрушена.

См. также 
 Крепостные стены и башни Таллина

Башни Таллина
Старый город Таллина